В данном списке перечисляются объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) в Тюменской области без установленной категории охраны, находящиеся на юге региона, то есть без учёта Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Ишим

Заводоуковск

Тобольск

См. также 
 Список объектов культурного наследия в Тюменской области
 Список региональных объектов культурного наследия в Тюменской области
 Список местных объектов культурного наследия в Тюменской области

Ссылки 
 
 

Объекты культурного наследия России в Тюменской области
Списки:Тюменская область